Plaats in Indonesië
 Tumpeng (gerecht), een gerecht uit de Indonesische keuken
 Tumpeng (Candipuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Tumpeng (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java